wodnica

Zobacz też 
 linia brzegowa
 poziom morza